Дженьюари — фамилия. Известные носители:
 Дженьюари, Брианн (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Дженьюари, Джон (1882—1917) — американский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Дженьюари, Том (1886—1957) — американский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Дженьюари, Чарльз (1888—1970) — американский спортсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904 в футболе.